Arica steht für:

 eine Stadt im Norden Chiles, siehe Arica
 eine Provinz in Chile, siehe Provinz Arica

Siehe auch:
 Arıca, türkischer Vor- und Familienname